Edgar Landívar (1975) – ingegnere e imprenditore ecuadoriano
 Eustaquio Díaz de Rada y Landivar (1815-1890) – generale spagnolo
 José Verdú Landivar (1878-1950) – compositore spagnolo
 Rafael Landívar (1731-1793) – poeta e gesuita guatemalteco
 Zoila Ugarte de Landívar (1864-1969) – scrittrice ecuadoriana